José Ortega kan syfta på bland andra:

 José Ortega Munilla (1856–1922), spansk författare
 José Ortega y Gasset (1883–1955), spansk filosof
 José Ortega Spottorno (1918-2002), spansk journalist
 José Ortega Torres (född 1943), spansk poet
 José Ortega Cano (född 1953), spansk tjurfäktare